A 2022-es Formula–3 emilia-romagnai nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2022-es szezonjának második versenyhétvégéje volt, amelyet április 22. és április 24. között tartottak meg a Autodromo Enzo e Dino Ferrari versenypályán. A versenyeket a Formula–1 emilia-romagnai nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot Franco Colapinto, míg a főfutamot Roman Staněk nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Sprintverseny

Megjegyzések:
 – Kaylen Frederick elkerülhető baleset okozásáért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Enzo Trulli megelőzött egy versenyzőt a sárga zászlós időszak alatt, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Ido Cohen pályaelhagyásért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

Főverseny

Megjegyzések:
 – Ido Cohen pályaelhagyásért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Oliver Bearman elkerülhető baleset okozásáért egy húsz másodperces időbüntetést kapott.
 – Tóth László nem érte el a minimum sebességhatárt a biztonsági autós időszak alatt, ezért egy harninc másodperces időbüntetést kapott.
 – Brad Benavides elkerülhető baleset okozásáért egy tíz másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2022-es Formula–1 emilia-romagnai nagydíj
2022-es Formula–2 emilia-romagnai nagydíj

Emilia-romagna
Autóversenyzés Olaszországban